Adriaen Block (1567-1627), navigateur et un trafiquant de fourrures néerlandais,
 Agnes Block (1629-1704), mennonite hollandaise, collectionneuse d'art et horticultrice,
 Benjamin Block (1631-1690), peintre allemand,
 Frans Block (1902-1981), homme politique belge,
 Harlon Block (1924-1945), un des six Marines américains immortalisé sur la photographie Raising the Flag on Iwo Jima,
 Johannes Block (1894–1945), General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale,
 John Block (1944-), joueur de basket-ball américain,
 John R. Block (1935-), homme politique américain,
 Josef Block (1863-1943), peintre allemand,
 Ken Block (1967-2023), pilote de rallye américain,
 Kenneth Paul Block (1924 à New York - 2009), illustrateur de mode ayant travaillé quatre décennies à Women's Wear Daily,
 Lawrence Block (1938-), écrivain américain,
 René Block (1942-), galeriste allemand ; 
 Rudolph Edgar Block (1870-1940), journaliste, chroniqueur et nouvelliste américain,
 Walter Block (1941-), économiste,
 Zhanna Pintusevich-Block (1972-) athlète ukrainienne,

Autres
Block, peut faire référence à :
 Block, un tag rectangulaire ;
 Block-système, un cantonnement ferroviaire, appliqué à plusieurs systèmes de signalisation :
 Block manuel ;
 Block automatique lumineux ;
 Block automatique à permissivité restreinte.
 Block Island, une île côtière du nord-est des États-Unis ;
 Block Party, une fête de quartier dans la culture américaine ;
 Block chords, une technique musicale de piano jazz ;
 Block chinois, un instrument de musique ;
 Block Block, un jeu vidéo de type casse-brique ;
 Block I, Block II, Block III …, des versions de logiciel ;
 Building Block, un module applicatif intégré à la plateforme pédagogique Blackboard ;
 Crossbody block, une des attaques au catch ;
 Wood-block, un instrument de musique de percussion ;
 Block, le nom de l'un des personnages du manga Dragon Quest : La Quête de Daï ;
 Block I et Block II, deux versions du missile PGM-11 Redstone ;
 Block, une entreprise américaine.

Voir aussi 
 

fi:Blokki
lv:Bloks